

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensor del título.

Kyle Edmund ganó el título tras derrotar a Tatsuma Ito en la final.

Cabeza de serie 

  Ričardas Berankis (Primera ronda)
  Tatsuma Ito (Finalista)
  Blaž Kavčič (Cuartos de final)
  Jimmy Wang (Primera ronda)

<ol start="5">
  James Duckworth (Primera ronda)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)
  Somdev Devvarman (Cuartos de final)
  Hiroki Moriya (Primera ronda)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias
 Cuadro de individuales
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Hong Kong 2015